

Казін — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Казін — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства